Der Begriff Serapeum steht für:

 Serapeum (Altes Ägypten), altägyptischer Begriff, mit dem Bauten im Zusammenhang des Apis-Stieres beziehungsweise der ägyptisch-hellenistischen Gottheit Serapis geweihte Tempel bezeichnet werden
 Serapeum von Alexandria, Tempel der ägyptisch-hellenistischen Gottheit Serapis
 Tempel des Serapis (Quirinal), Heiligtum der ägyptisch-hellenistischen Gottheit Serapis am Quirinal in Rom
 Tempel der Isis und des Serapis (Rom), Heiligtum auf dem Marsfeld in Rom
 Serapeum (Sakkara), Kultstätte der Apis-Stiere   
 Serapeum (Zeitschrift), Titel einer bibliothekarischen Fachzeitschrift des 19. Jahrhunderts
 Sr’bium, ein Ort am Sueskanal 

Siehe auch:
 Serapion